

Geografia 
 Ataíde – freguesia di Amarante (Portogallo)

Persone 
 Cristina Ataíde (1951) – artista portoghese
 Elton Junior Melo Ataíde (1990) – calciatore brasiliano
 Francisco Pereira Lopes de Bettencourt Ataíde (1836-1917) – avvocato portoghese
 Manuel da Costa Ataíde (1762-1830) – pittore e scultore brasiliano
 Maria Luísa Ataíde (1911-1991) – pittrice portoghese
 Nuno da Cunha e Ataíde (1664-1750) – cardinale e vescovo cattolico portoghese